Gibbons kan som auktorsförkortning betyda:

 M. J. Gibbons
 Norman E. Gibbons
 W. P. Gibbons
 Martin Gibbons

Robotskapade auktorsförkortningar